

Irodalom 
 Hófehérke, a Grimm-fivérek meséje
 Hófehérke, Bródy Sándor magyar író regénye

Film 
 Hófehérke (1916), amerikai némafilm
 Hófehérke (1933), amerikai rajzfilm a Fleischer Studios-tól
 Hófehérke (2001), amerikai családi TV-kalandfilm
 Hófehérke (2002), magyar mesefilm
 Hófehérke (2005), svájci-osztrák film
 Hófehérke (2012), spanyol film
 Hófehérke és a hét törpe (1937), Disney-rajzfilm
 Hófehérke és a hét törpe (1987), amerikai-izraeli fantasy film
 Hófehérke és a hét vagány (1962), német-svájci vígjátéki feldolgozás
 Hófehérke – A terror meséje (1997), amerikai horrorfilm
 Hófehér (1983), Nepp József rajzfilmje
 Hófehér és Rózsapiros (1979), NDK családi film
 Hófehér és a vadász (2012), amerikai film
 Amerikai Hófehérke (2007), amerikai romantikus vígjáték
 Mesék Hófehérkéről (1994–1995), japán animesorozat

Színház 
 Hófehérke (2018), magyar musical

Zene 
 DJ Hófehérke és a Party törpék – Erdei buli, zenei album

Egyéb 
 Hófehérke, keresztnév
 Havasi hófehérke, a havasi gyopár másik neve